Дассо «Супер Мистэ́р» () — французский истребитель-бомбардировщик, разработанный компанией Дассо Авиасьон в начале 1950-х годов. Первый серийный сверхзвуковой самолёт ВВС Франции. Выпускался малой серией, состоял на вооружении ВВС Израиля и Гондураса, участвовал в боевых действиях во время арабо-израильских войн (Шестидневной войны, Войны на истощение и Октябрьской войны).

Тактико-технические характеристики 

Приведены данные Super Mystère B2.

Боевое применение 
Применялся Израилем в Шестидневной войне 1967 года. 5 июня четвёрка израильских «Супер Мистеров» уничтожила главную иорданскую РЛС «Markoni 247» на горе Алджун. Этот радар был построен британцами и был мощнейшим в Иордании. Всего в ходе войны израильские SMB.2 105-й эскадрильи совершили 509 вылетов. По израильским данным 9 самолётов было потеряно, из них  4-5 сбито в воздушных боях.

В 1968 году два израильских SMB.2 было сбито над Иорданией, причём один был сбит иракскими зенитчиками находившимися на иорданской территории.

В войне 1973 года израильские «Супер Мистеры» истребили механизированную бригаду египетской армии, вышедшую за пределы зоны прикрытия египетской ПВО. Арабами было сбито 5 «Супер Мистеров» (4 «Шилками» и 1 ЗРК «Квадрат»), ещё 1 разбился при взлёте.

Применялся Гондурасом для поддержки боевиков «контрас» в борьбе с СНА. 17 марта 1988 года на границе с Никарагуа «Супер Мистерам» удалось подловить на стоянке группу вертолётов Ми-17 и Ми-25 сандинистов. Во время обстрела лишь одному гондурасу удалось нанести незначительные повреждения одному вертолёту Ми-25.

10 марта 1987 «Супер Мистеры» ВВС Гондураса сбили самолёт DC-3 «Дакота».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Super Mystere B.2. Энциклопедия «Уголок неба»

Самолёты Dassault Aviation
Истребители Франции
Реактивные истребители
Однодвигательные реактивные самолёты